

Enologia 
Barbera – vino del Piemonte
Barbera d'Alba – vino a DOC del Piemonte
Barbera d'Asti – vino a DOCG del Piemonte
 Barbera – vitigno

Persone
 Agatino Giovanni Barbera (1867-1908) –  medico italiano
 Alberto Barbera (1950) – critico cinematografico italiano
 Anna Maria Barbera (1962) – comica, cabarettista, attrice, scrittrice e conduttrice televisiva italiana
 Augusto Barbera (1938) – giudice costituzionale italiano
 Gaspero Barbera (1818-1880) – editore e tipografo italiano
 Gianluca Barbera (1965) – scrittore e giornalista italiano
 Gioni Barbera, all'anagrafe Giuseppe Barbera (1967) – compositore, arrangiatore e pianista italiano
 Giovanni Barbera (1909-1936) – scultore italiano
 Giulio Cesare Barbera o Bergera (1593-1660) – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Barbera (1925-1990) –  medico e politico italiano
 Héctor Barberá (1986) – motociclista spagnolo
 Joseph Barbera (1911-2006) – produttore e regista statunitense
 Lorenzo Barbera (1936) –  sociologo italiano
 Miguel Barbera (... – ...) – arbitro di calcio argentino
 Renzo Barbera (1920-2002) – imprenditore e dirigente sportivo italiano

Altro
Casa Editrice Barbèra – casa editrice italiana
Hanna-Barbera – casa di produzione cinematografica statunitense
Palazzo Barbera – edificio storico di Reggio Calabria
Stadio Renzo Barbera – stadio di Palermo

Pagine correlate 
 Barberà
 La Barbera